Альфред Мануель «Билли» Марти младший (, 16 мая 1928 — 25 декабря 1989) — американский профессиональный бейсболист, игравший в Главной лиге бейсбола на позиции игрока второй базы, и менеджер. За свою карьеру Мартин выступал за пять разных команд. Как главный менеджер он помог «Нью-Йорк Янкиз» завоевать титул чемпиона Американской лиги в 1976 и 1977 годах, и одержал победу в Мировой серии 1977 года. Он также работал менеджером ещё нескольких команд АЛ и четверым из них помог завоевать титул чемпиона дивизиона.

Мартин был известен как менеджер, способный сделать из плохих команд команды-победители, а также за свои споры с арбитрами. Однако его часто критиковал и за то, что он не ладил с игроками ветеранами и владельцами клубов, интенсивно использовал молодых питчеров и имел проблемы с алкоголем. В период с 1969 по 1988 год на посту менеджера Мартин одержал 1253 победы, а его процент выигранных матчей составил 55,3 %.

Ссылки 

 Baseball Hall of Fame — 2008 Veterans Committee candidate profile
 Baseball Hall of Fame — 2007 Veterans Committee candidate profile at the Internet Archive
 N.Y. Times Obituary for Billy Martin
 
 The Bronx is Burning ESPN miniseries (archived site)

Игроки «Цинциннати Редс»
Игроки «Кливленд Индианс»
Игроки «Детройт Тайгерс»
Игроки «Канзас-Сити Атлетикс»
Игроки «Миннесота Твинс»
Игроки «Нью-Йорк Янкиз»
Игроки второй базы МЛБ
Бейсболисты МЛБ с неиспользуемыми номерами
Менеджеры «Нью-Йорк Янкиз»